Le Grand Prix moto de France 1998 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 1998. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1998
Sport en France en 1998
France
Sport en mai 1998